Cimballa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cimballa (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Cimballa (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar